Samina – rzeka w Austrii i Liechtensteinie
 Samina – paliwo rakietowe